Stop- of standplaats, meest algemene betekenis
 Statie (missie), in de rooms-katholieke missie, de standplaats van een missionaris
 Kruiswegstatie, 14 plaatsen in de rooms-katholieke kerk waar gelovigen de lijdensweg van Christus herdenken, zie Kruisweg (religie)
 Statie (processie), stopplaats bij een processie, vaak bij een kapel, kruisbeeld of heiligenbeeld, soms met provisorisch ingericht altaar, waar het Allerheiligste door de priester wordt getoond
 Synoniem van spoorwegstation, vooral in Vlaanderen en Zuid-Nederland
 Station Kermt-Statie, een voormalig Belgisch spoorwegstation
 Achel-Statie, plaats in Belgisch-Limburg
 Weelde-Statie, plaats in provincie Antwerpen

Personen 
 Ayrton Statie,  Nederlands-Curaçaos profvoetballer